Chotieschau ist der deutsche Name für

Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien, siehe Chotěšov
Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien, siehe Chotěšov u Vrbičan
Kloster Chotieschau, siehe Kloster Chotěšov